Una finestra è un'apertura praticata in una parete verticale della muratura per consentire, se non chiusa, l'ingresso della luce. Il termine "finestra" può riferisci anche a:

 Finestra – elemento rettangolare dello schermo, mediante il quale l'utilizzatore visualizza e interagisce con i contenuti grafici di un computer.
 In geometria descrittiva le finestre sono definite come casi di intersezione tra solidi, i quali, nei casi più frequenti, sono formati da prismi, piramidi e superfici di rotazione.
 Funzione finestra – particolare funzione matematica utilizzata nell'elaborazione numerica dei segnali
 La finestra album del gruppo musicale italiano Negramaro
 La Finestra editrice – casa editrice di Lavis (Trento)
 Finestra tettonica – fenomeno per cui in una zona sottoposta ad erosione la demolizione di una unità tettonica consente l'affioramento e l'osservazione di rocce sottostanti.
 Ajmone Finestra (1921-2012) – politico italiano
 Monte Finestra – montagna della provincia di Salerno